Brian Griffin's House of Payne («Дом Пейна Брайана Гриффина») — пятнадцатая серия восьмого сезона мультсериала «Гриффины». Премьерный показ состоялся 28 марта 2010 года на канале FOX.

Сюжет 
В подвале дома Гриффинов Стьюи случайно обнаруживает рукопись сценария Брайана «Чему меня научила улица Джефферсона», написанную им давно и уже забытую. Малыш показывает её домашним, и Лоис приходит в восторг от неё, после того как Брайан очень настойчиво потребовал, чтобы она прочла её. C удивлением обнаружив, что это не плагиат, Лоис предлагает псу продать сценарий CBS, и там также охотно принимают её. На главную роль поначалу приглашён Элайджа Вуд, импонирующий Брайану, но потом предпочтение резко отдаётся Джеймсу Вудсу, который превращает серьёзную драму Брайана в бездарный ситком.

После просмотра пилотной серии по телевизору семья Гриффинов и их соседи приходят в ужас от того, что Брайан позволил так изуродовать своё произведение. Однако продюсеры нового сериала отказывают псу, когда он приходит требовать приблизить сценарий к оригиналу. Брайан очень огорчён, что у него не будет собственного шоу, но Лоис успокаивает его словами, что главное — он остался самим собой. 

Тем временем Крис и Мег, подравшись между собой, едва не убивают Стьюи: случайно столкнув малыша с лестницы, они повреждают ему голову. Стьюи без сознания, у него открытая черепно-мозговая травма. Мег и Крис пытаются скрыть произошедшее от всех, но Питер обо всём догадывается. Впрочем, он не собирается выдавать детей, а сам подстраиват так, будто во всём виновата Лоис, якобы переехавшая малыша своей машиной.

В конце эпизода появляется шоу Питера «Большущие челюсти» (Bigger Jaws); Стьюи приходит в себя и не помнит ничего о произошедшем.

Создание 
Автор сценария: Спенсер Портер
Режиссёр: Джерри Лэнгфорд
Композитор: Рон Джоунс
Приглашённые знаменитости: Дэниэль Панабэйкер, Роб Лоттерштейн, Чарли Шин (камео), Джеймс Вудс (камео) и Элайджа Вуд (камео)

Интересные факты

Ссылки на культурные явления 
 Название эпизода пародирует название американского телесериала «Дом семейства Пэйн». Также омофоничное House of Pain может означать:
 Американо-ирландскую хип-хоп группу
 Название лаборатории в романе «Остров доктора Моро» Герберта Уэллса
 Песню рэпера The Game
 Начало эпизода (фантазия Стьюи) пародирует финал фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда».
 Стьюи сравнивает чувства Брайана с ощущениями Гитлера, после того как тот принёс «Моя борьба» господину Вайнбергу.
 Дома у Гриффинов на премьерном просмотре присутствуют исполнители главных ролей сериала «Два с половиной человека».

Мелочи 
 Эпизод, можно сказать, создан «новичками»: Спенсер Портер впервые стал сценаристом, до этого он был ассистентом Сета Макфарлейна; а режиссёр Джерри Лэнгфорд до этого режиссировал лишь два эпизода — «Quagmire's Baby» и «Stew-Roids».
 Премьеру эпизода посмотрели 7 274 000 зрителей. Для сравнения: в тот же вечер на том же канале премьеру «Симпсонов» (The Greatest Story Ever D'ohed) посмотрели 5 698 000 человек, «Шоу Кливленда» (The Brown Knight) — 5 643 000 зрителей.
 Регулярными критиками эпизод, в целом, был принят положительно.
 В начале эпизода Стьюи упоминает компанию «Avon».

Ссылки 
  
 "Brian Griffin's House of Payne" на TV.com
 Об эпизоде на сайте foxflash.com (с кадрами)

Примечания 

Серии «Гриффинов»